

Anno 
 404 o 404 a.C.

Codici 
 404 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yamamoto, in Giappone
 404 – Codice standard del protocollo HTTP con il quale viene indicato che il server non ha trovato ciò che è stato richiesto.

Matematica 
 404 (numero) – Numero naturale fra il 403 e il 405

Altro 
 Errore 404
 Hispano-Suiza HS.404
 Peugeot 404
 SAI Ambrosini 404
 Volo Alitalia 404